Mando (cantora) - artista grega
12460 Mando - um asteroide
Mando (Star Wars) - personagem fictício

Desambiguação